Массоспондил () — род растительноядных динозавров из подотряда завроподоморф, живших во времена ранней юры (около  назад). Название происходит от  (massōn) — «длинный» и  (spondylos) — «позвонок».

Был описан в 1854 году сэром Ричардом Оуэном по ископаемым остаткам, найденным в Южной Африке, и является одним из первых динозавров, получивших название. Ископаемые остатки были обнаружены также в Лесото и Зимбабве.

Массоспондилы имели длинные шею и хвост, взрослые особи достигали в длину 5 метров. Во взрослом возрасте массоспондилы могли ходить на задних ногах, используя передние лапы с большим когтем на каждой для защиты и захвата листьев, употребляемых в пищу. Для добывания пищи с верхушек деревьев служила и длинная шея. Детёныши массоспондилов передвигались на четырёх ногах. Согласно современным исследованиям, после рождения они ещё не были способны добывать пищу, в связи с чем об этом должны были заботиться взрослые особи.

В 2012 году в Национальном парке  (Южная Африка) международной группой палеонтологов под руководством Роберта Рейша () была найдена крупная кладка яиц.

Окаменевшие  из кладки Massospondylus carinatus в национальном парке  просканировали рентгеновским излучением на синхротроне ESRF (Гренобль, Франция). Трёхмерные изображения зародышей массоспондилов показали, что их структура в целом мало отличается от структур современных крокодилов и ящериц-гекконов. Прояснилось, что яйца массоспондилов находились на значительно более ранних стадиях инкубации, чем считалось ранее. В челюстях массоспондилов нашли два разных типа зубов. Один тип зубов исчезал до того, как детёныши вылуплялись из яйца.

Кладограмма:

Виды 
 M. carinatus. Описан в 1854 году. К этому таксону отнесено более 200 экземпляров, охватывающих весь онтогенетический ряд от эмбриона до взрослой особи, обнаруженных в верхних слоях формаций Эллиот и Кларенс группы Стормберг в Южной Африке и Лесото, а также в песчаниках формации Мпанди в Зимбабве. Была выдвинута гипотеза, что Massospondylus carinatus претерпевал локомоторный сдвиг, вылупляясь как четвероногое животное и позже использовал двуногий способ передвижения при своём развитии. Однако недавние исследования морфологии вестибулярной системы и коэффициентов устойчивости передних и задних конечностей исказили этот онтогенетический сдвиг.
  — вид, живший в юрском периоде около 199—189 млн лет назад. Описан в 2009 году на основе частичного черепа. Ископаемые остатки были найдены в местности Voyizane, в формации Upper Elliot на территории Южной Африки.

Примечания

Ссылки 
 Prosauropoda на сайте «Диновеб»
 

Massospondylidae
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном
Фоссилии из юрских отложений ЮАР